Exell steht für:

 Exell (Texas), Ort im Moore County (Texas), im US-amerikanischen Bundesstaat Texas

Exell ist der Familienname folgender Personen:

 Boyd Exell (* 1972), australischer Fahrer, Trainer, Kampfrichter und Pferdebesitzer

Siehe auch:

 Excel
 Exel